Dewa (India), plaats in India.
 Dewa (gebergte), gebergte in Japan.
 Dewa (provincie), provincie in Japan.
 Dewa (band), Indonesische rockgroep.
 Dewa (Togo), plaats in Togo.
 Dewa Shigeto, Japans admiraal.
 Dewa (stoomschip), het stoomschip waarmee in 1916 de laatste Hindoestaanse immigranten arriveerden in Suriname
 Dubai Electricity and Water Authority

Zie ook 
 Deva (doorverwijspagina)